Rezultaty Rajdu Szwecji (33. International Swedish Rally), eliminacji Rajdowych Mistrzostw Świata w 1983 roku, który odbył się w dniach 11-13 lutego. Była to druga runda RMŚ w tamtym roku oraz czwarta runda Rajdowych Mistrzostw Europy w roku 1983 (rajd miał najwyższy współczynnik - 4). Bazą rajdu było miasto Karlstad.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Klasyfikacja generalna, WRC i ERC

Klasyfikacja RMŚ po 2 rundach 
Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Klasyfikacja RME po 4 rundach

Przypisy 

Szwecja
1983
1983 w Szwecji
Szwecja